Тортуга або Тортуґа ( — черепаха) може означати:

 Тортуга — острів у Карибському морі біля берегів Гаїті.
 Тортуга — острів у складі Галапагоського архіпелага.
 Тортуга — бронеавтомобіль.